Апозолко има више значења:

 Апозолко (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Апозолко (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику